Hwi steht für:
 Hwi, einen afrikanischen Zeremoniensäbel

Die Abkürzung HWI steht für:
 Harnwegsinfekt
 Hinterwandinfarkt, siehe Myokardinfarkt
 Handelsakademie für Wirtschaftsinformatik, eine österreichische Schulform
 Wismar (Hansestadt), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung